Kansas Southwestern Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaft in Kansas:

 Kansas Southwestern Railway (1901), später in die Atchison, Topeka and Santa Fe Railway aufgegangen
 Kansas Southwestern Railway (1991), später in die Central Kansas Railway aufgegangen